Эркмен — фамилия.
Известные носители:
 Эркмен, Айше
 Эркмен, Хайреттин